Die International Tennis Championships 2001 waren ein Tennisturnier, welches vom 5. bis 11. März 2001 in Delray Beach stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2001 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurde in Scottsdale das Franklin Templeton Tennis Classic gespielt, welches genau wie das Turnier in Delray Beach zur Kategorie der ATP International Series zählte.

Titelverteidiger im Einzelturnier war der Österreicher Stefan Koubek, der in diesem Jahr gleich zum Auftakt gegen Carlos Moyá ausschied. Im Viertelfinale schieden bis auf die Nummer 4 der Setzliste Jan-Michael Gambill alle Gesetzten aus. Gambill blieb auch weiterhin siegreich und schlug im Finale den Belgier Xavier Malisse, der damit nach 1999 sein zweites Finale in Delray Bach verlor. Gambill gewann den einzigen Titel der Saison 2001 sowie den zweiten Titel seiner Karriere.
Die Vorjahressieger im Doppel, Brian MacPhie und Nenad Zimonjić, spielten dieses Jahr beide nicht beim Turnier mit. Einzelsieger Gambill und Andy Roddick überraschten als Wildcard-Starter die Konkurrenz: Sie schlugen zunächst die Setzlistenerste, dann die Dritten und im Finale die Vierten der Setzliste Thomas Shimada und Myles Wakefield. In dieser Konstellation war es für die beiden Turniersieger der erste Sieg. Für Gambill war es insgesamt der zweite, für Roddick sogar der erste Karrieretitel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 325.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 350.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan auf der ATP-Homepage (englisch)

ATP Tour 2001
Tennisturnier in Delray Beach